Pianosonate nr. 1 (Bax)
 Pianosonate nr. 1 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 1 (Boulez)
 Pianosonate nr. 1 (Brahms)
 Pianosonate nr. 1 (Chopin)
 Pianosonate nr. 1 (Mozart)
 Pianosonate nr. 1 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 1 (Rachmaninoff)
 Pianosonate nr. 1 (Sciarrino)
 Pianosonate nr. 1 (Scriabin)
 Pianosonate nr. 1 (Weinberg)